Райнер Эрнст (; род. , Нойштрелиц) — немецкий футболист, нападающий. Выступал за сборную ГДР.

Карьера 
Райнер Эрнст с семилетнего возраста начал играть в молодёжной команде из своего родного города Нойштрелиц. После этого он попал в молодёжный состав берлинского Динамо. Поиграв в этой команде четыре года, в 1979 году Эрнст подписывает первый профессиональный контракт со взрослой командой клуба.

Он проводит в составе берлинской команды более двухсот за неполные 12 сезонов и переходит в 1990 году в «Кайзерслаутерн».

Поиграв один сезон в этом немецком клубе, он проводит по сезону во французских «Бордо» и «Канне», а также в швейцарском «Цюрихе».

После этого он возвращается в Германию и выступает до 1997 года в «Зальмрор», где и завершает свою карьеру.

Сборная 
Райнер Эрнст в период с 1981 по 1990 годы играл в составе сборной ГДР. В составе этой сборной он участвует квалификационных раундах чемпионатов Европы 1984 и 1988 годов, а также чемпионатов мира 1982, 1986 и 1990 годов.

В общей сложности Райнер Эрнст сыграл за сборную своей страны более 50 игр и забил 20 голов.

Достижения

Клубные

Динамо (Берлин) 
 Кубок ГДР по футболу (2): 1987/88, 1988/89

Личные

Бомбардир 
 Чемпионат ГДР по футболу (2): 1983/84, 1984/85

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Немецкого футбольного союза
 Профиль на fussballdaten
 Профиль на kicker.de

Футболисты ГДР
Футболисты Германии
Игроки сборной ГДР по футболу
Игроки ФК «Динамо» Берлин
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Зальмрор»